Союкбулак () — посёлок в Кечвеллинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название посёлка происходит от железнодорожной станции Союкбулак (до 1957 года — Циви-Цкаро, до 1921 года — Согут-булах), та же получила название от одноименного родника Союкбулак (союк , булак ).

История 
Поселок основан в 1957 году для обслуживания железнодорожной станции.

Согласно административному делению 1961 посёлок Союкбулак входил в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, но в середине 1960-х посёлок передан в Кечвеллинский сельсовет.

24 апреля 1990 года посёлок передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кечвеллинского административно-территориального округа был учрежден Кечвеллинский муниципалитет Акстафинского района, куда вошло село.

География 
Союкбулак расположен на берегу Куры.

Посёлок находится в 4 км от центра АТО Кечвелли, в 39 км от райцентра Акстафа и в 486 км от Баку. В селе расположена железнодорожная станция Союкбулак.

Посёлок находится на высоте 250 метров над уровнем моря.

Население

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,4 °C. В посёлке субтропический океанический климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагались виноградники, военная часть № 51070 и батальон засечки ядерных взрывов.

В посёлке расположены почтовое отделение, средняя школа, библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района